Ele, um pronome pessoal
L - letra do alfabeto latino

Localidades
Eles (Tunísia), uma vila

Mídia
 Eles (filme), produção francesa